Qinngusaaq bezeichnet:
 Qinngusaaq (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qinngusaaq (Insel), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland